Il Partito Laburista () è uno dei maggiori partiti politici del Regno Unito.

Altri partiti con lo stesso nome nell'ambito del Regno Unito e territori ad esso appartenenti sono:

 Partito Laburista Scozzese, filiazione in Scozia del Partito Laburista britannico
 Partito Social Democratico e Laburista, partito laburista nordirlandese alleato del Partito Laburista britannico
 Partito Laburista Socialista di Gibilterra, partito di orientamento progressista a Gibilterra

Al nome del Partito Laburista si ispirano altri partiti generalmente d'indirizzo progressista / laburista nei Paesi anglosassoni

 Partito Laburista, in Australia
 Partito Laburista, in Giamaica
 Partito Laburista, a Malta
 Partito Laburista, in Nuova Zelanda
 Partito Laburista a Saint Lucia

e, fuori da tale ambito:

 Partito Democratico Laburista, in Brasile
 Partito Laburista (1945-64), in Brasile
 Partito Laburista (1981-), nonostante il nome, partito brasiliano d'orientamento conservatore
 Partito Laburista, nella Repubblica d'Irlanda
 Partito Laburista, in Israele
 Partito Laburista, in Messico
 Partito Laburista, nelle Mauritius
 Partito Laburista, in Nigeria
 Partito Laburista, in Norvegia

Pagine correlate 
 Partito del Lavoro